Der Begriff Chief Sales Marketing Officer (CSMO) ist die englischsprachige Bezeichnung für den Hauptverantwortlichen für das Marketing und den Vertrieb eines Unternehmens. Die Bezeichnung setzte sich aus den beiden Begriffen CSO und  CMO zusammen und wird häufiger in mittelständischen Unternehmen verwendet, in welchen die Funktionen der beiden Stellen durch eine Person wahrgenommen werden. 

Die aus dem amerikanischen bzw. angelsächsischen Raum stammenden Bezeichnungen, setzen sich immer mehr auch als Tätigkeitsbezeichnung im deutschsprachigen Raum durch.

Einzelnachweise 

Chief Officer